Lundholm ist Familienname folgender Personen:
 Anja Lundholm (1918–2007; eigentlich Helga Erdtmann), deutsche Schriftstellerin
 Bengt Lundholm (* 1955), schwedischer Eishockeyspieler
 Bengt Lundholm (Zoologe) († 1989), schwedischer Zoologe
 Sam Lundholm (* 1994), schwedischer Fußballspieler
 Ulla Lundholm (* 1957), finnische Diskuswerferin